Billy Hunter peut faire référence à :

 Georges William Hunter (1942- ), un ancien ailier éloigné de la National Football League,
 Billy Hunter, un artiste français.